HMS Jackal ist der Name folgender britischer Schiffe, die nach dem Wildhund Schakal benannt sind:
 HMS Jersey (1778), ein Kutter mit 10 Kanonen, der 1778 gekauft und 1785 wieder verkauft wurde.
 HMS Jackal (1779), ein Kutter mit 14 Kanonen, der später im Jahr von seiner meuternden Besatzung an die Franzosen übergeben wurde. Nach der Rückeroberung 1781 wurde er 1782 von der amerikanischen Fregatte USS Deane gekapert.
 HMS Jackal (1792), eine Brigg mit 10 Kanonen, die 1792 Dienst tat.
 HMS Jackal (1801), eine Brigg mit 12 Kanonen, die 1801 vom Stapel lief und 1807 von den Franzosen gekapert wurde.
 HMS Jackal (1844), ein eisernes Kanonenboot mit Schaufelradantrieb, das 1844 vom Stapel lief und 1887 verkauft wurde.
 HMS Jackal (1885), ein Fischereischutzschiff, das 1885 als HMS Woodcock gekauft wurde. 1886 wurde es in HMS Jackal umgetauft und 1906 verkauft.
 HMS Jackal (1911), ein Zerstörer der Acheron-Klasse, der 1911 in Dienst gestellt und 1920 verkauft wurde.
 HMS Jackal (F22), ein Zerstörer der J-Klasse, der 1938 vom Stapel lief und 1942 versenkt wurde.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Jackal